«Амрапа́ли» (, ) — индийский исторический фильм на языке хинди режиссёра Лекха Тандона, вышедший в прокат в 1966 году. Главные роли в фильме исполнили Виджаянтимала и Сунил Датт. По итогам года фильм был выдвинут на соискание «Оскара» от Индии, но не вошел в шорт-лист номинации.

Сюжет 
Действие этого фильма происходит в Древней Индии около 500 года до н. э. Сюжет основан на реальных событиях из жизни придворной танцовщицы и куртизанки Амрапали из Вайшали и Аджашастры, царя империи Магадхи, который влюбляется в неё. Чтобы получить Амрапали, Аджашастра со своими войсками разрушает Личчхави. Несмотря на то, что Амрапали тоже полюбила Аджашастру, она, будучи патриоткой своей страны, не может покинуть свой народ и уйти с завоевателем. Амрапали встречается с Буддой Гаутамой и становится одной из его учениц, а после обучения у него — архатом.

В ролях 
 Виджаянтимала — Амрапали
 Сунил Датт — Аджашастра, император Магадхи
 Сулочана — императрица Вайшали
 Бипин Гупта — Прамуг, император Вайшали
 Премнатх — военачальник Вир
 Гаджанан Джагирдар — Кулпати Маханам, наставник Амрапали
 К. Н. Сингх — Бадбахра Сингх
 Мадхави — Деви Чатрасена, придворная танцовщица
 Нарендра Натх — Будда Шакьямуни

Производство 
История жизни Амрапали (правильнее — Амбапали) из Вайшали упоминается в древних текстах на языке пали и буддийских традициях. Она неоднократно становилась основой для сюжета художественных книг, исторических исследований и вдохновляла индийских кинематографистов на экранизации. Два одноимённых фильма на данную тему были сняты в 1945 и 1959 годах.

На главную роль в фильме была приглашена актриса Виджаянтимала, являющаяся известной в Индии профессиональной исполнительнией классических индийских танцев в стиле бхаратанатьям.
Для создания исторически достоверных костюмов художница по костюмам  побывала в Аджанте и изучала фрески буддийской эпохи.

Саундтрек 

Для индийского кинематографа тех лет в этом фильме сравнительно мало песен. Несмотря на это, песни «Jao Re Jogi», «Tumhen Yaad Karte Karte», «Neel Gagan Ki Chhaon Mein» стали одними из лучших в многолетней карьере известной индийской певицы Латы Мангешкар.

Реакция и влияние 
Возможно, благодаря приверженности директора Лекха Тандона исторической точности, фильм стал одним из немногих, которые не связывают стыд и чувство вины с куртизанкой.

Хотя «Амрапали» не имел кассового успеха, со временем он стал рассматриваться как классика индийского кинематографа.
Также несмотря на провал в кассе он был выбран представлять Индию на 39-й церемонии вручения наград премии «Оскар», однако не вошёл в шорт-лист номинации.

Фильм был дублирован на русский язык и демонстрировался в программе I Ташкентского кинофестиваля в 1968 году, а с 8 декабря 1975 года в широком прокате СССР.

В 2007 году сцены из «Амрапали» и нескольких других фильмов прошлых лет были использованы в музыкальном номере на песню «Dhoom Taana» из фильма «Когда одной жизни мало», чтобы достоверно изобразить роли ретро-актрисы.

Примечания 

Фильмы на хинди
Фильмы Индии о танце
Фильмы о буддизме
Фильмы о Древней Индии
Музыкальные фильмы Индии
Исторические фильмы Индии
Исторические фильмы о V веке до н. э.
Фильмы Индии 1966 года